Samuel Sturgis ist der Name folgender Personen: